Trinntjärn kan avse:
Trinntjärnet (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun
Trinntjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun